Lora albrechti är en snäckart som beskrevs av Krause 1885. Lora albrechti ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
albrechti